

Persone 
 Alessandro Martinengo (1930-2021) – accademico e scrittore italiano
 Angelo Martinengo di Villagana (1833-1894) – politico italiano e senatore del Regno 
 Bartolomeo II Martinengo (1425-1471) – nobile italiano
 Bartolomeo III Martinengo (1487-1558) – nobile italiano
 Bernardino da Martinengo (metà XV secolo – 1501) – architetto italiano
 Biancamaria Martinengo (1466-1480) – nobile italiana
 Celso Martinengo (1515-1557) – umanista e teologo italiano, canonico regolare
 Federico Martinengo (1897-1943) – ammiraglio e aviatore italiano.
 Filippo Martinengo (1750-1800) – scultore italiano
 Filippo Martinengo (1864–…) – generale italiano
 Franco Martinengo (1910-2001) – designer e pittore italiano
 Gaspare Martinengo (m. 1481) – condottiero italiano
 Gianfrancesco Martinengo (m. 1498) – condottiero italiano
 Giovanni Martinengo di Villagana (1807-1867) – politico italiano e senatore del Regno
 Girolamo Martinengo (1504-1569) – abate commendatario di Leno e nunzio apostolico
 Girolamo II Martinengo (1575-1637) – condottiero italiano
 Giulio Cesare Martinengo (1564-1613) – compositore italiano, vissuto nella Repubblica di Venezia
 Isabella Martinengo (1611-1708) – nobile italiana
 Laudarengo Martinengo (XIII sec.) – politico italiano
 Leonardo Giovanni da Martinengo – liutaio italiano
 Leopardo Martinengo (1805-1884) – politico e patriota italiano
 Marzia Maria Cipriana Provaglio Martinengo (1781-1859) – nobile italiana
 Maria Maddalena Martinengo (1687-1737) – religiosa cappuccina italiana, proclamata beata da papa Leone XIII
 Paola Martinengo (m. 1574) – nobile italiana
 Tisbe Martinengo  (inizi XV secolo – 1471) – nobile italiana
 Tiziana Martinengo (n. 1961) – autrice televisiva e regista televisiva italiana
 Ulisse Martinengo (1545-1571) – conte bresciano, convertitosi alla Riforma e divenuto pastore calvinista

Altro 
 Martinengo – comune italiano della provincia di Bergamo
 Martinengo – nobile famiglia bresciana
  – nave della Marina Militare Italiana

Pagine correlate 
 Martinengo Colleoni